Die Johanniter-Akademie Mitteldeutschland ist eine Ausbildungsstätte für den Sektor Gesundheit und Soziales mit Standorten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Träger ist die evangelische Hilfsorganisation Johanniter-Unfall-Hilfe.

Geschichte 
Die Johanniter-Akademie Mitteldeutschland wurde im Oktober 2008 in Leipzig vom heutigen Akademieleiter Lars Menzel gegründet. Seit 2011 verleiht die Akademie jährlich den Praxis-Partner-Preis für Partner-Einrichtungen, die sich besonders für die berufspraktische Ausbildung von Auszubildenden engagiert haben. Die Johanniter-Akademie ist seit 2014 Trainingscenter der AHA (American Heart Association) und bietet im MSTC (Medical Skills Training Center) Leipzig Kurse für medizinisches Personal an. 2017 wurde das Patenschaftsprogramm und Beratungsstelle für dezentral wohnende Asylbewerber und Geduldete vom Leipziger Flüchtlingsrat nach dessen Insolvenz übernommen. 2018 begann die Planung für den Campus Lorenzo im Leipziger Stadtteil Reudnitz, der gemeinsam mit der Caritas genutzt werden soll. Im selben Jahr startete das Projekt „Schutzsuchende als Lebensretter“, das an der Johanniter-Akademie entwickelt wurde und bundesweit läuft. Dabei werden Ausbildungsplätze mit Deutschunterricht und interkulturellem Training für Menschen mit Fluchthintergrund angeboten.

Struktur und Organisation 
Geschäftsführender Akademieleiter der Johanniter-Akademie Mitteldeutschland ist Lars Menzel. Die Geschäftsführung besteht aus ihm sowie Dietmar Link und Andreas Weigel. Ärztlicher Leiter ist Detlef Brock. Die Akademie hat Standorte in Leipzig, Halle (Saale), Magdeburg, Stendal/Altmark, Staßfurt/Salzlandkreis und Wittenberg. Die Akademie betreibt das Medical Skills Training Center (MSTC) Leipzig für „Soft Skills“, „Hard Skills“ und „Technical Skills“ für medizinisches Personal. Diese Fertigkeiten werden in individuellen Schulungen vor Ort oder CRM-Trainings (Crisis/Crew Ressource Management) in Notaufnahmen, Kliniken oder OP-Zentren vermittelt. Außerdem hat die Akademie einen Bereich für Realistische Unfalldarstellung mit professionellen Mimen und Schminkern für Unfalltrainings und Film- und Fotoaufnahmen.

Ausbildungsstätte 
Die Johanniter-Akademie Mitteldeutschland ist anerkannter Bildungsträger für Aus-, Fort und Weiterbildung im Bereich Gesundheit und Soziales, internationale Trainings der American Heart Association und Ausbilderschulungen der Berufsgenossenschaften. Außerdem betreibt sie Berufsfachschulen für Physiotherapie, Notfallsanitäter, Sozialwesen, Pflege und Fachschulen für Sozialwesen und bietet duale Studienplätze inklusive Auslandsaufenthalte mit Erasmus+ an. Die Akademie ist ebenso Ausbildungsstätte für das höhere Lehramt an berufsbildenden Schulen im Freistaat Sachsen.

Neubau Campus Lorenzo 
Im Leipziger Stadtteil Reudnitz wurde am 1. September 2019 der Grundstein für den Neubau des Johanniter Bildungszentrums gelegt. Auf 3.500 Quadratmetern werden 800 neue Ausbildungsplätze geschaffen, mit voll funktionsfähiger Rettungswagenkabine und Virtual Reality Notfall-Simulationen. Der Campus Lorenzo beinhaltet auch den Neubau einer Kita der Caritas und altersgerechte Wohnangebote sowie Mutter-Kind-WGs, wodurch die Auszubildenden die Möglichkeit einer praxisnahen Ausbildung bekommen. Das Bildungszentrum soll 2021 fertiggestellt werden. Das Gebäude wird an Stelle der Ruine an der Riebeckstraße errichtet, während das denkmalgeschützte Eckhaus nebenan zum Wohnheim für Akademie-Schüler wird.

Weblinks 
Webseiten  der Johanniter-Akademie Mitteldeutschland

Einzelnachweise  

Johanniter-Unfall-Hilfe
Bildungseinrichtung (Gesundheitswesen)
Gegründet 2008
Mitteldeutschland